

Cinema 
 Munich – film del 2005 diretto da Steven Spielberg
 Munich – episodio diretto da Marcel Ophüls del film L'amore a vent'anni del 1962
 Monaco - Sull'orlo della guerra (titolo originale Munich – The Edge of War) – film del 2021 diretto da Christian Schwochow

Geografia 
 Munich – esonimo inglese e francese di Monaco di Baviera (Germania)
 Munich – città della Contea di Cavalier, Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Munich – singolo degli Editors del 2005, dall'album The Back Room

Moda 
 Munich – Azienda e brand spagnolo di calzature

Pagine correlate 
 Monaco